Мегленоромански се може односити на:

 Мегленоромански језик
 Мегленоромани